Успе́нский (Успе́нская) — фамилия, топоним.

Известные носители 
 
 Успенский, Алексей Александрович (1892—1941) — советский художник.
 
 Успенский, Валерий Всеволодович (1939—2019) — профессор кафедры хорового дирижирования Санкт-Петербургской консерватории.
 Успенский, Василий Васильевич (1881—1952) — хирург.
 
 
 Успенский, Владислав Александрович (1937—2004) — советский композитор.
 Успенский, Вячеслав Павлович (1880—1929) — советский издатель, редактор.
 Успенский, Глеб Иванович (1843—1902) — русский писатель.
 Успенский, Гавриил Петрович (1765—1820) — профессор истории, статистики и географии России.
 Успенский, Дмитрий Владимирович (1902—1989) — начальник многих лагерных управлений ГУЛАГ.
 Успенский, Евгений Евгеньевич (1889—1938) — советский микробиолог.
 
 Успенский, Кирилл Владимирович (псевдонимы К. Косцинский, Кирилл Косцинский; 1915—1984) — советский разведчик, писатель, лингвист, диссидент.
 
 
 Успенский, Леонид Александрович (1902—1987) — иконописец и педагог, публицист.
 
 
 Успенский, Олег Владимирович (1914—2005) — советский авиаконструктор.
 
 
 Успенский, Савва Михайлович (1920—1996) — советский, российский зоолог, исследователь Арктики.
 
 
 Успенский, Эдуард Николаевич (1937—2018) — советский и российский писатель, поэт, драматург и сценарист, телеведущий. 
 Успенский, Яков Викторович (1883—1947) — русский, советский и американский математик.



Топоним 
 
 Успенский Погост — деревня в Вязниковском районе Владимирской области России.
 Погост Успенский — название погоста Воинова Гора на карте А. И. Менде середины XIX века.

Разное 
 Успенский пост — православный пост, установленный в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы, один из четырёх многодневных постов церковного года.
 Успенский собор
 Успенский монастырь
 Успенский переулок
 Успенский сельсовет

См. также 
 Успенка
 Успеновка
 Успенское
 Успенье (значения)

Примечания